Éric Saunier, né le , est un historien français spécialisé dans l’étude des sociétés urbaines, de la franc-maçonnerie et de la traite négrière depuis les ports normands (Rouen, Le Havre, Honfleur).

Professeur d’histoire-géographie dans l’académie de Rouen de 1986 à 1996 et maître de conférences en histoire moderne à l'université du Havre ainsi que chercheur rattaché à l’unité mixte de recherche (UMR) du CNRS depuis 1998.

Biographie 
Éric Saunier a soutenu sa thèse sur la sociabilité maçonnique à l’université de Rouen sous la direction du professeur Claude Mazauric en 1995, puis dirigé la publication de L’Encyclopédie de la Franc-maçonnerie (Paris, Hachette,  éd. 2008).

Ensuite il réoriente ses travaux vers l’étude des villes portuaires maritimes. Inscrivant ces travaux dans le cadre de réflexion des «  », ces derniers montrent l’originalité des sociétés portuaires situées sur le littoral de la Manche, d’une part à partir de l’étude de l’impact des relations coloniales, et plus particulièrement de la traite des noirs, d’autre part à travers la confrontation entre les écrits destinés à diffusion dans l’espace public et des écrits du for privé.

Membre élu de la  du Conseil national des universités (CNU) depuis 2012, il est le rédacteur en chef de la Revue du philanthrope (PURH), membre des comités éditoriaux des revues Annales de Normandie, , , et membre du secrétariat de rédaction des Annales historiques de la Révolution. Il est également directeur du centre du Havre de l’Espé de Rouen.  En 2017, il est directeur de l'Institut d’études et de recherches maçonniques, organisme créé par le Grand Orient de France.

Publications

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Traite négrière au Havre

Liens externes 

 Plate-forme numérique des Archives municipales du Havre

Écrivain français du XXIe siècle
Essayiste français du XXIe siècle
Historien français du XXIe siècle
Historien de la franc-maçonnerie
Auteur publié par les éditions Garnier
Auteur publié par les éditions Armand Colin
Auteur publié par les éditions Honoré Champion
Auteur publié par la Librairie générale française
Docteur de l'université de Rouen
Enseignant à l'université du Havre
Naissance en février 1963